est une série télévisée d'animation américaine en trois épisodes de six minutes produite par Filmation et diffusée du  au  sur le réseau CBS. Elle a été diffusée dans le cadre de l'émission  d'une durée de 60 minutes comptant neuf séries au total.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis 
Hal Jordan est un pilote reconnu. Après avoir secouru un extra-terrestre, il devient le , nouveau protecteur de la Terre et faisant partie du .

Distribution

Voix originales 
 Gerald Mohr : Hal Jordan / Green Lantern

Épisodes

Notes et références

Liens externes 
 
 

Série télévisée créée en 1967
Série télévisée américaine des années 1960
Série d'animation de CBS
Série d'animation américaine
Série télévisée adaptée de DC Comics